Réunions voetbalelftal (mannen)
 Réunions voetbalelftal (vrouwen)